El término Bush puede referirse a:

Personas 

 George Walker Bush, presidente de los Estados Unidos, desde el 2001 al 2009.
 George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos desde 1989 a 1993, padre del anterior.
 Prescott Bush, senador republicano; padre del anterior y abuelo del primero.
 Jeb Bush, quien fuera gobernador de Florida, hijo de George H. W. Bush y hermano de George W. Bush.
 Laura Bush esposa de George Walker Bush.
 Barbara Bush esposa fallecida del expresidente.

Localidades 
 Bush, localidad de Illinois, Estados Unidos.

Música 
Bush, banda de rock/post-grunge de Londres.
 Bush, álbum de Snoop Dogg.

Otros

 Aeropuerto Intercontinental George Bush, un aeropuerto de Houston, Texas.
 El USS George H. W. Bush (CVN-77), el último portaaviones Clase Nimitz.
 El bush, término inglés aplicado a un tipo de paisaje rural y poco desarrollado en Australia, Nueva Zelanda, África del Sur y Alaska.
 Bush food, alimentos tradicionales de los aborígenes australianos.
 Bush bread, tipo de pan de los aborígenes australianos.
 Bush flying, operaciones aéreas que se llevan a cabo en áreas no preparadas para el despegue o aterrizaje.